Loral Corporation, une société américaine.
 Space Systems/Loral, un constructeur de satellites artificiels américain.
 Loral Space and Communications, une société de télécommunications par satellites.
 (5225) Loral, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes découvert en 1983.